Walī Muḩammad Shahīd Khūgyāṉī är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Ghazni, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Walī Muḩammad Shahīd Khūgyāṉī är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Walī Muḩammad Shahīd Khūgyāṉī är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Ghazni (provins)